Molodiójnoie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Molodiójnoie (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia
 Molodiójnoie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia